2003 Голяма награда на Монако е 50-о за Голямата награда на Монако и седми кръг от сезон 2003 във Формула 1, провежда се на 1 юни 2003 година по улиците на Монте Карло, Монако.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Монако